Kamenka peut faire référence à :

Toponymes 

 Kamenka, ville de l'oblast de Penza (Russie) ;
 Kamenka, village d'Ukraine dans l'oblast de Kharkiv ;
 Kamenka, localité de l'oblast de Kardjali (Bulgarie) ;
 Ancien nom de la ville russe de Kouvchinovo (1938-1965) ;

Hydronyme 
 Kamenka est une rivière de Russie qui coule dans le kraï de l'Altaï. C'est un affluent de la Katoun.
 Kamenka est une rivière de Russie qui coule dans le kraï de Krasnoïarsk. C'est un affluent de l'Angara.
 Kamenka est un fleuve de Russie orientale s'écoulant dans la Mer du Japon.

Patronymes 

 Alexandre Kamenka (1888–1969), producteur de cinéma d'origine russe
  (1928–1994), philosophe australien

Autres 
 (5385) Kamenka, astéroïde découvert par l'astronome russe Lioudmila Tchernykh.

Notes 

Homonymie d'hydronyme